

Biografia 
Figlia di Carlo II d'Albret e di Anna d'Armagnac.

Il 29 agosto 1442 a Nérac sposò Arturo III di Bretagna, noto anche come il giustiziere e come Arturo di Richemont, signore di Parthenay, conte di Richmond in Inghilterra e, undici mesi prima della sua morte, duca di Bretagna e conte di Montfort.

La loro unione non generò discendenza.

Ascendenza

Note 

Giovanna II d'Albret